Paul Collart peut désigner :

 Paul Collart (1878-1946), helléniste français ;
 Paul Collart (1902-1981), archéologue suisse.